Пичаевка:
 Пичаевка — река в Тамбовской области. Правый приток реки Кашма.
 Пичаевка — река в Тамбовской области. Левый приток реки Цна.